Kisshu est un personnage de fiction appartenant à l’univers du manga et anime Tôkyô mew mew. Il a été créé et dessiné par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est le vert foncé.

En japonais, Kisshu signifie « Quiche ».

Histoire 
Kisshu est un extraterrestre : sa race a autrefois vécu sur la Terre, lorsqu’une catastrophe naturelle l’a obligée à la quitter. Ils se sont établis sur une autre planète, perdue au fond de l’espace, privée de ressources naturelles et tourmentée par un climat effroyable. Quand la Terre est redevenue habitable, les aliens ont choisi Kisshu et deux autres extraterrestres, Pai et Taruto, pour éliminer les humains et leur permettre ainsi de s´y réinstaller. Il est l’un des ennemis du groupe de super-héroïnes Tôkyô mew mew.

Personnalité 
Kisshu a 16 ans. C'est un personnage qui fait preuve de peu de sérieux et de discipline. Dès qu’il rencontre son ennemie, Ichigo Momomiya, il se découvre une forte attirance pour son charme de félin et l’embrasse de force sans qu’elle puisse réagir ! Et ce n’est pas le seul baiser qu’il lui aura volé. Son plus grand plaisir est de la taquiner et de l’embrasser, et il se sert d’elle comme d’un jouet. Au début, en tout cas.

En effet, un peu plus tard, il s’avère que ce qu’il éprouve pour elle est bien plus qu’une simple attirance, c’est en effet, de l’amour. Après s’en être rendu compte, il cherche par tous les moyens de se faire aimer d’elle et devient extrêmement vindicatif : il développe envers Masaya Aoyama, son petit ami, une terrible haine et devient fou de rage chaque fois qu’un garçon s’approche d’elle. Cet amour vire à l’obsession : il lui en veut de ne pas lui retourner ses sentiments et, menace plusieurs fois de la tuer à moins qu’elle n’accepte de devenir « sienne ». 

Kisshu a des sentiments très forts, et se préoccupe profondément de son peuple, même s’il aime bien souvent faire des blagues, et agir de façon impulsive. C’est plus pour cacher ses craintes intérieures qu’il se comporte ainsi. Il est très déterminé et toujours prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut – Ichigo, entre autres.

Apparence 
Kisshu est de la taille d’Ichigo, il se situe entre les deux autres aliens. Il a des cheveux court vert foncé, avec deux meches attachés devant ses oreilles, comme tous ceux de son peuple, des dents pointues, la peau pâle et des oreilles elfiques. Ses yeux sont d'un jaune doré et dans le manga il a les yeux vert foncé. À la différence de Pai (l'ainé des aliens), il sourit souvent d'un air moqueur.

Arme 
Comme tous ceux de son peuple, Kisshu peut se téléporter, voler et respirer sous l’eau.

 Dragon Swords (Épées du dragon): Il s’agit d’une paire de poignards plus connus sous le nom de sai.

Mew mew power 
Dans Mew mew power, Kisshu s’appelle Dren. Il a 16 ans

Anecdotes 
 Son nom change souvent d’orthographe selon les langues : il est appelé dren, kisshu, quiche, quicho, eisé, kissh....

Personnage de fiction japonais
Personnage de Tokyo Mew Mew

fi:Quiche (sarjakuvahahmo)